Chris Crocker (sport) - een Amerikaanse American footballer
Chris Crocker (videoblogger) - een Amerikaanse videoblogger